«Слован» () — чеський футбольний клуб із міста Ліберець, заснований 1958 року. Виступає у вищому дивізіоні Чехії.

Досягнення 
 Чемпіонат Чехії
 Чемпіон (3): 2001/2002, 2005/2006, 2011/2012

 Кубок Чехії
 Володар кубка (2): 1999/2000, 2014/2015

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Чехії
Футбольні клуби, засновані 1958
Спорт у Ліберці